Coria kan syfta på:

 Felicísimo Coria (1949–), en serieskapare 
 Coria (auktor) – ett auktornamn

Geografi

Spanien 

 Coria (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Coria (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar